Manzala peut être :
 lac Manzala ou lac Menzaleh, lagune salée du delta du Nil en Égypte ;
 Manzala ou el-Menzaleh, région du gouvernorat de Dakhleya en Égypte ;
 Manzala, localité du Cameroun située dans l'arrondissement de Meri ;
 Manzala, rivière d’Angola et de la République démocratique du Congo.